Парламентарните избори в Република Македония през 2006 година са проведени на 5 юли, с което се съставя шестото правителство на страната.

Резултати 
Изборите са спечелени от коалиция „За по-добра Македония“, водена от Никола Груевски, която получава 45 места в 120-местния парламент. Втора политическа сила е коалицията „За Македония заедно“, която получава 32 места.

Източници

Външни препратки 
 Държавна избирателна комисия  за Парламентарни избори 2006

2006
Избори през 2006 година
2006 година в Европа
2006 година в Република Македония